Зельманов — фамилия.

Известные носители:
 Зельманов, Абрам Леонидович (1913—1987) — специалист по релятивистской космологии и общей теории относительности.
 Зельманов, Ефим Исаакович (род. 1955) — математик, лауреат Филдсовской премии (1994).